Il palazzo Comunale o palazzo del Comune è di solito l'edificio in cui ha sede (o ha avuto sede) l'ente amministrativo del Comune.
 Brasile 
 Palazzo Comunale – Porto Alegre

 Croazia 
 Palazzo Comunale – Pola
 Palazzo Comunale – Rovigno

 Italia 
 Palazzo dell'Arengo o Palazzo Comunale – Ascoli Piceno
 Palazzo Comunale – Alcamo in provincia di Trapani
 Palazzo Comunale – Assisi in provincia di Perugia
 Palazzo Comunale – Bobbio in provincia di Piacenza
 Palazzo d'Accursio o Palazzo Comunale – Bologna
 Palazzo Comunale – Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze
 Palazzo Comunale – Castel Goffredo in provincia di Mantova
 Palazzo Comunale – Cervia in provincia di Ravenna
 Palazzo Comunale – Cesena in provincia di Forlì-Cesena
 Palazzo Comunale – Cingoli in provincia di Macerata
 Palazzo Comunale – Crema in provincia di Cremona
 Palazzo Comunale – Cremona
 Palazzo Comunale – Crotone
 Palazzo Comunale – Favara in provincia di Agrigento
 Palazzo Comunale – Fidenza in provincia di Parma
 Palazzo Comunale – Filottrano in provincia di Ancona
 Palazzo Comunale – Foligno in provincia di Perugia
 Palazzo Comunale – Forlì in provincia di Forlì-Cesena
 Palazzo Comunale – Gavorrano in provincia di Grosseto
 Palazzo Comunale – Grammichele in città metropolitana di Catania
 Palazzo Milesi o Palazzo Comunale – Gromo in provincia di Bergamo
 Palazzo Comunale – Grosseto
 Palazzo Comunale – Jesi
 Palazzo Comunale – Langhirano in provincia di Parma
 Palazzo Comunale – Lastra a Signa nella città metropolitana di Firenze
 Palazzo Comunale – Licodia Eubea nella città metropolitana di Catania
 Palazzo Comunale – Livorno
 Palazzo Comunale – Marino in provincia di Roma
 Palazzo Comunale – Massa Marittima in provincia di Grosseto
 Palazzo Zanca o Palazzo Comunale – Messina
 Palazzo Comunale – Mirandola in provincia di Modena
 Palazzo Comunale – Modena
 Palazzo Comunale – Montecatini Terme in provincia di Pistoia
 Palazzo Comunale – Montepulciano in provincia di Siena
 Palazzo Comunale – Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto
 Palazzo Comunale – Montieri in provincia di Grosseto
 Palazzo Comunale – Nepi in provincia di Viterbo
 Palazzo Comunale – Nocera Inferiore in provincia di Salerno
 Palazzo Comunale – Norcia in provincia di Perugia
 Palazzo Comunale – Osimo in provincia di Ancona
 Palazzo Comunale – Padova
 Palazzo del Comune – Parma
 Palazzo Mezzabarba o Palazzo Comunale – Pavia
 Palazzo Comunale – Piacenza
 Palazzo Comunale – Pienza in provincia di Siena
 Palazzo Comunale – Piombino in provincia di Livorno
 Palazzo degli Anziani o Palazzo Comunale – Pistoia
 Palazzo Comunale – Prato
 Palazzo Comunale – Priverno in provincia di Latina
 Palazzo Comunale – Pordenone
 Palazzo del Comune – Reggio nell'Emilia
 Palazzo Comunale – Rieti
 Palazzo Avitaja o Palazzo Comunale – Ruvo di Puglia nella città metropolitana di Bari
 Palazzo Comunale – Sabaudia in provincia di Latina
 Palazzo Comunale – San Gimignano in provincia di Siena
 Palazzo Comunale – San Miniato in provincia di Pisa
 Palazzo Comunale – San Severino Marche in provincia di Macerata
 Palazzo Comunale – Sant'Ambrogio di Torino in provincia di Torino
 Palazzo Comunale – Scarlino in provincia di Grosseto
 Palazzo Comunale – Senigallia
 Palazzo Pubblico o Palazzo Comunale – Siena
 Palazzo Comunale – Sovana (frazione di Sorano in provincia di Grosseto
 Palazzo Comunale – Spoleto in provincia di Perugia
 Palazzo Comunale – Strambino nella città metropolitana di Torino
 Palazzo Comunale – Torrita di Siena in provincia di Siena
 Palazzo Comunale – Ulassai in provincia di Nuoro
 Palazzo Comunale – Urbania in provincia di Pesaro e Urbino
 Palazzo Comunale – Urbino in provincia di Pesaro e Urbino

Pagine correlate 
 Palazzo Civico
 Palazzo del Podestà
 Palazzo Municipale
 Palazzo Pretorio